Открытый чемпионат Мексики 2016 — 23-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и 16-й среди женщин, проводящегося в мексиканском городе Акапулько и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2016 году турнир прошёл с 22 по 27 февраля. Соревнование продолжало североамериканскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре после Открытого чемпионата Австралии.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Давид Феррер
 в женском одиночном разряде —  Тимея Бачински
 в мужском парном разряде —  Иван Додиг и  Марсело Мело
 в женском парном разряде —  Лара Арруабаррена-Весино и  Мария-Тереса Торро-Флор

Общая информация 
В мужском одиночном турнире приняло участие два представителя Топ-10. Первым сеянным стал прошлогодний победитель и четырёхкратный чемпион турнира Давид Феррер (№ 6 в мире на тот момент), а вторым его прошлогодний соперник по финалу Кэй Нисикори (№ 7 в рейтинге). Оба фаворита сошли с дистанции на стадии второго раунда. В итоге титул в финале разыграли четвёртый номер посева Доминик Тим и пятый номер посева Бернард Томич. Победителем в их матче вышел Тим, который стал первым представителем Австрии с 1996 года (со времён Томаса Мустера), которому удалось победить в одиночном разряде на местном турнире. В основном турнире принял участие один представитель России: Дмитрий Турсунов, который во втором раунде уступил чемпиону этого розыгрыша турнира.

Лидерами посева в мужском парном соревновании стал колумбийский дуэт Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара. Они в полуфинале проиграли паре Максим Мирный и Трет Конрад Хьюи (№ 4 посева), которым в итоге и достался титул. В финале они переиграли № 3 посева Александра Пейю и Филиппа Пецшнера. Прошлогодние победители Иван Додиг и Марсело Мело не защищали свой титул.

Список участниц одиночного турнира у женщин возглавила Виктория Азаренко (№ 15 в мире в тот период). Белорусская теннисистка снялась с турнира перед матчем второго раунда против Доминики Цибулковой из-за травмы левого запястья. Победа на турнире досталась второй сеянной Слоан Стивенс, которая в финале обыграла чемпионку турнира 2014 года Доминику Цибулкову, и стала первой американкой с 2010 года, выигравшей местный турнир. Прошлогодняя чемпионка Тимея Бачински не защищала свой титул. В основных соревнованиях приняла участие одна представительница России: Анастасия Павлюченкова, имевшая третий номер посева. Россиянка дошла до четвертьфинала, где уступила № 8 посева Янине Викмайер.

Лидерами посева в женском парном соревновании стала испанская пара Анабель Медина Гарригес и Аранча Парра Сантонха. Им удалось подтвердить свой статус и выиграть турнир. Парра Сантонха победила на местном турнире в третий раз, а Медина Гарригес во второй. В финале они переиграли вторых номеров посева Кики Бертенс и Юханну Ларссон. Прошлогодние чемпионки Лара Арруабаррена-Весино и Мария-Тереса Торро-Флор не защищали свой титул, однако Арруабаррена приняла участие в турнире и в паре с Паулой Кристиной Гонсалвес дошла до четвертьфинала.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Доминик Тим обыграл  Бернарда Томича со счётом 7-6(6), 4-6, 6-3.
 Тим выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Томич сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Слоан Стивенс обыграла  Доминику Цибулкову со счётом 6-4, 4-6, 7-6(5)
 Стивенс выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Цибулкова сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 12-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В. Азаренко
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= П. Херцог
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Л. Домингес
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Д. Цибулкова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=SE
| RD1-team05= Ш. Роджерс
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= А. Татишвили
| RD1-score06-1=66
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= М. Саккари
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Ю. Ларссон
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Й. Конта
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= А. Контавейт
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11= И. Фалькони
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М. Лучич
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К. Макхейл
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Х. Уотсон
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=61

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Т. Мария
| RD1-score15-1=66
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Д. Ковинич
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В. Азаренко
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Д. Цибулкова
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=SE
| RD2-team03= Ш. Роджерс
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Ю. Ларссон
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=62
| RD2-score04-3=7

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Й. Конта
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=5
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М. Лучич
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=7

| RD2-seed07=
| RD2-team07= К. Макхейл
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Д. Ковинич 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Д. Цибулкова
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= Ю. Ларссон
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=
| RD3-team03= М. Лучич
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=
| RD3-team04= К. Макхейл
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=67
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Д. Цибулкова
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= К. Макхейл
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Мужчины. Парный турнир 
  Максим Мирный /  Трет Конрад Хьюи обыграли  Александру Пейю /  Филиппа Пецшнера со счётом 7-6(5), 6-3.
 Мирный выиграл 1-й парный титул в сезоне и 49-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хьюи выиграл 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Анабель Медина Гарригес /  Аранча Парра Сантонха''' обыграли  Кики Бертенс /  Юханну Ларссон со счётом 6-0, 6-4.
 Медина Гарригес выиграла 1-й парный титул и 26-й за карьеру в туре ассоциации.
 Парра Сантонха выиграла 1-й парный титул и 9-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мексики

 Мировой тур ATP 2016 года
 WTA Тур 2016 года

 Мировой тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA

Мексика
Теннис
Февраль 2016 года
2016